Hibernian Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hibernian Hall (Massachusetts), ID-Nr. 04000534
 Hibernian Hall (South Carolina), ID-Nr. 73001686